Zwei Schiffe der United States Navy wurden auf den Namen USS Barnes getauft:

 USS Barnes (CVE-7), Geleitflugzeugträger, später HMS Attacker (D02) der Royal Navy
 USS Barnes (CVE-20), ein Geleitflugzeugträger der Bogue-Klasse

Barnes